drożdżyca – kandydoza
  drożdżyca pochwy – kandydoza pochwy
 drożdżyca – blastomykoza (drożdżyca północnoamerykańska)
 drożdżyca – parakokcydioidomikoza (drożdżyca brazylijska, drożdżyca południowoamerykańska)